Kennington kan syfta på följande platser:

Australien 

 Kennington, Australien, Victoria, Greater Bendigo,

Storbritannien 

 Kennington, Kent, England, 
 Kennington, London, England, Greater London, 
 Kennington, Oxfordshire, England, 

Robotskapade Australienförgreningar
Robotskapade Storbritannienförgreningar